Тимьян монетный () — вид полукустарников из рода Тимьян семейства Яснотковые.

Произрастает на альпийских луговинах в Азербайджане, Иране и на Кавказе.

Биологическое описание 
Полукустарник с короткими стволиками заканчивающимися плодущими побегами; цветоносные ветви четырёхгранные, высотой 10—30 см.

Листья черешковые, от широкояйцевидных до яйцевидно-треугольных, длиной 10—19 см, шириной 7—11 мм.

Соцветие удлинённо головчатое или прерванное; цветоносы длинные, равны чашечке, которая длиной 4—5 мм; венчик длиной 7 мм, лилово-пурпурный, снаружи волосистый.

Классификация

Таксономия

Примечания

Литература 
 

Котовниковые
Флора Кавказа
Растения, впервые описанные в книге Flora Taurico-Caucasica